Ostenfelde ist der Name folgender Ortschaften
 Ostenfelde (Ennigerloh), Ortsteil der Stadt Ennigerloh, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Ostenfelde (Bad Iburg), Ortsteil der Stadt Bad Iburg, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Ostenfelde (Melle), Ortsteil der Stadt Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Siehe auch:
 Ostenfeld